(né en 1985), golfeur professionnel finlandais ;
 Juha Ahokas (né en 1969), lutteur gréco-romain finlandais ;
  (né en 1947), joueur finlandais de hockey sur glace.